Little Birch Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Little Birch Island (Cumberland County, Maine)
 Little Birch Island (Penobscot County, Maine)
 Little Birch Island (New Hampshire)
 Little Birch Island (New York)